Frangepán Ferenc (1536-1572), Zengg grófja, horvát-dalmát-szlavón bán, III. György fia
Frangepán Ferenc János (1490-1543), Frangepán Ferenc néven kalocsai érsek, egri püspök
Frangepán Ferenc Kristóf (1643-1671), terzsáczi gróf, költő, Farkas Kristóf fia